Girello, attrezzo utilizzato dai bambini per deambulare
Girello, taglio di carne
Girello di spalla, taglio di carne

Il Girello, commedia burlesca del 1668 scritta da Filippo Acciaiuoli e musicata da Jacopo Melani

Pagine correlate
Girella